Velika nagrada Kanade 2005 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 12. junija 2005.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:15,217
|align="center"| —
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:15,475
| +0,258
|-
! 3
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:15,561
| +0,344
|-
! 4
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 1:15,577
| +0,360
|-
! 5
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 1:15,669
| +0,452
|-
! 6
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:15,729
| +0,512
|-
! 7
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:15,923
| +0,706
|-
! 8
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 1:16,116
| +0,899
|-
! 9
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:16,201
| +0,984
|-
! 10
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 1:16,362
| +1,145
|-
! 11
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:16,661
| +1,444
|-
! 12
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 1:16,890
| +1,673
|-
! 13
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 1:17,081
| +1,864
|-
! 14
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 1:17,749
| +2,532
|-
! 15
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 1:18,214
| +2,997
|-
! 16
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 1:18,249
| +3,032
|-
! 17
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 1:18,664
| +3,447
|-
! 18
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 1:19,034
| +3,817
|-
! 19
| 20
|  Patrick Friesacher
| Minardi-Cosworth
| 1:19,574
| +4,357
|-
! 20
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| brez časa
|
|}

Dirka

|-
! 1
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 70
| 1:32:09,290
| 7
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 70
| + 1,137 s
| 2
| 8
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 70
| + 40,483 s
| 20
| 6
|-
! 4
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 70
| + 55,139 s
| 11
| 5
|-
! 5
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 70
| + 55,779 s
| 14
| 4
|-
! 6
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 69
| +1 krog
| 10
| 3
|-
! 7
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 69
| +1 krog
| 12
| 2
|-
! 8
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 69
| +1 krog
| 16
| 1
|-
! 9
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 69
| +1 krog
| 8
|
|-
! 10
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 67
| +3 krogi
| 18
|
|-
! 11
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 67
| +3 krogi
| 15
|
|-
! Ods
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 62
| Zavore
| 9
|
|-
! Ods
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 46
| Trčenje
| 1
|
|-
! Ods
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 43
| Motor
| 13
|
|-
! Ods
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 40
| Zavore
| 6
|
|-
! Ods
| 20
|  Patrick Friesacher
| Minardi-Cosworth
| 39
| Hidravlika
| 19
|
|-
! Ods
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 38
| Vzmetenje
| 3
|
|-
! Ods
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 32
| Hidravlika
| 4
|
|-
! Ods
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 24
| Vzmetenje
| 17
|
|-
! DSQ
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 52
| Črna zastava
| 5
|
|}

Opombe 

 Juan Pablo Montoya je dobil črno zastavo zaradi izhoda iz boksov ob rdeči luči.

Formula 1 sezona 2005
2005